Balbach ist geographischer Name und Namensbestandteil

Gewässer:
 Balbach (Nederbach), linker Zufluss des Nederbachs in Ochsengarten, Gemeinde Haiming, Tirol
 Balbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber bei Unterbalbach, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Balbach (Weidenbach), rechter Zufluss des hier noch Brettach genannten Weidenbachs (versickert gewöhnlich unterhalb von Wallhausen) nach Hengstfeld, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall

Ortschaften in der Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg:
 Oberbalbach, Stadtteil und Dorf
 Unterbalbach, Stadtteil und Dorf

Balbach ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Balbach (1896–1943), US-amerikanischer Wasserspringer
 Silvia Balbach (* 1977), deutsche Triathletin, siehe Silvia Felt